Lotman:
 Aleksei Lotman (et)
 Youri Lotman
 Mihhail Lotman (et)
 Paul Lotman